Хорхе Эрнандес (): Эрнандес, Хорхе (1954—2019) — кубинский боксёр, олимпийский чемпион 1976 года.
 Эрнандес, Хорхе (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Эрнандес, Хорхе (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Эрнандес, Хорхе (род. 2000) — американский футболист.